Берново:

Белоруссия 
 Берново — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Берново — озеро в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Берново — село в Старицком районе Тверской области.
Усадьба Берново — дворянская усадьба в этом селе, ныне музей А. С. Пушкина.

Украина 
 Берново — село в Кельменецком районе Черновицкой области.